Hieb steht für:

 Schlag im Rahmen einer Züchtigung, siehe Körperstrafe #Justizielle Körperstrafen
 heftiger Schlag mit einem scharfen Gegenstand, siehe Hiebwaffe
 Fällen von Bäumen zum Zwecke der Nutzung, siehe Holzernte
 linienförmige Anordnung der Einkerbungen auf dem Feilenblatt, siehe Feile #Hieb
 im Wiener Dialekt eine Bezeichnung für Wiener Gemeindebezirke

Hieb ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Hieb (vor 1850-nach 1905), Opernsänger (Bass) und Theaterschauspieler
 Richard Hieb (* 1955), US-amerikanischer Astronaut

Siehe auch:
 Heeb (Begriffsklärung)
 Heep (Begriffsklärung)
 Heap (Begriffsklärung)
 Schlag (Begriffsklärung)